Цесіс () — місто в Латвії
 Цесіс () — залізнична станція Латвійської залізниці